Лас Ескољерас има више значења:

 Лас Ескољерас (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Ескољерас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Ескољерас (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику